Square Enix Limited (obchodním názvem Square Enix Europe; dříve Domark Limited a Eidos Interactive Limited) je britský videoherní vydavatel, který je evropskou dceřinou společností japonské videoherní skupiny Square Enix. Řídí studia Square Enix Western a vydavatelskou divizi Square Enix External Studios a spravuje iniciativu nezávislých tvůrců Square Enix Collective. Square Enix Ltd. provozuje svoji činnost v Evropě a dalších zemích regionu PAL, přičemž Square Enix Inc. (Square Enix America, jež sídlí v Los Angeles) působí v Americe. Obě dvě společnosti však mají stejného CEO, Philipa Rogerse, a další výkonné ředitele.

Eidos Interactive Ltd. byl britský videoherní vydavatel, který sídlil ve Wimbledonu, v Londýně. Měl ale i pobočky po celém světě a to například ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Francii, Austrálii nebo Japonsku.

Společnost je nejvíce známa díky videoherním sériím mezi které patří například Tomb Raider, Hitman, Commandos, Deus Ex, Legacy of Kain, Thief, TimeSplitters a Fear Effect. Dne 22. dubna 2009 se Eidos oficiálně stal součástí Square Enix. Následovaly změny ve vedení společnosti, kdy japonský vydavatel Square Enix spojil Eidos s jeho evropskou pobočkou Square Enix European a tím vznikla společnost Square Enix Europe. Přesto značka Eidos v současné době přežívá a to díky vývojářskému studiu Eidos Montreal.Též využívá dříve vlastněných vývojářských studií jako jsou Crystal Dynamics a IO Interactive.

Historie

Založení Domarku (1984–1995) 
V roce 1984 založili Mark Strachan a Dominic Wheatley videoherní vydavatelství Domark. Prvním vydaným titulem se roku 1984 stala Eureka!, kterou napsal Ian Livingstone. Livingstone se o pár let později stal místopředsedou společnosti, ve které zastával několik různých pozic, než ji v roce 2013 opustil. Společnost sídlila v londýnské čtvrtí Putney a její vlastní vývojářský tým zvaný The Kremlin se nacházel v suterénu sídla. Domark byl znám jako vydavatel her Championship Manager a Hard Drivin'.

Vznik Eidos Interactive (1995–2005) 

Dne 25. září 1995 koupilo Eidos plc za 12,9 milionu liber tři společnosti, Domark, Simis a Big Red Software. Dne 31. května 1996 byly Simis a Big Red Software slouečny do Domarku, čímž vzniklo Eidos Interactive, dceřiná společnost Eidos plc.

Převzetí společností SCi 
Dne 3. srpna 2004 Wall Street Journal uvedl, že Eidos předběžně jedná s menším počtem firem v souvislosti o jejich možném sloučení. Na začátku března 2005, Eidos připustil, že se jejich finanční rezervy během druhé poloviny roku 2004 zmenšily na £11,9 milionu liber a nezdaněné ztráty vzrostly na £29 milionů liber.

Dne 21. března 2005 Eidos obdržel nabídku na převzetí od soukromé, investiční společnosti Elevation Partners. Ta byla mimo jiné vlastněna bývalým prezidentem Electronic Arts – Johnem Riccitiellem a měla řadu významných partnerů mezi které se řadí například zpěvák U2 Bono. Společnost Eidos byla oceněna na £71 milionů ($135 milionů). Z čehož £23 milionů by dostal Eidos na udržení společnosti a splacení svých dluhů.

Dne 23. března Eidos obdržel druhou nabídku na převzetí, nyní však od britského videoherního výrobce SCi Entertainment. SCi Entertainment nabídl £74 milionů ($139 milionů) a předložil též plán na snížení ročních nákladů o téměř £14 milionů. Aby společnost SCi mohla uskutečnit převzetí Eidosu, navrhla prodat akcie v hodnotě £60 milionů. Nakonec společnost Elevation Partners stáhla svoji nabídku a společnosti SCi Entertainment už nic nebránilo v převzetí. Oficiální převzetí společnosti Eidos bylo dokončeno 16. května 2005.

Po následném odkupu většiny starého Eidosu, britskou společností SCi Entertainment, se mnoho lidí z řad managementu rozhodlo odejít. Společnost SCi opustila své prostory v Battersea Office a přestěhovala se do kanceláří Eidosu ve Wimbledonu. Dne 15. února 2007 Eidos oznámil, že otevřel nová vývojářská studia v Montréalu v Québecu. Tyto studia měli pracovat na nových, v té době nezveřejněných, projektech. Též začalo vývojářské studio Eidos Montreal s vývojem nového dílu ze série Deus Ex.

V únoru 2007 získal Eidos pod svá křídla vývojářské studio Rockpool Games a to společně se dvěma sesterskými společnostmi Ironstone Partners a SoGoPlay.

Dne 4. září 2007 představenstvo SCi Entertainment potvrdilo nedávné spekulace o odkoupení jinou společností. Jednání o odkoupení bylo ale 10. ledna 2008 pozastaveno. Následkem toho se ceny akcií společnosti propadly téměř o 50%. Hlavní investoři volali po rezignaci a odchodu ze společnosti klíčových osob jako byla výkonná ředitelka Jane Cavanagh a z jednatelů Bill Ennis a Rob Murphy.

V roce 2008 mateřská společnost firmy Eidos – SCi Entertainment zveřejnila finanční výsledky, které hlásily ztrátu £100 milionů liber. Tuto ztrátu okomentoval nový CEO Phil Rogers tak, že je ztráta způsobena pouhými změnami jejich plánů. Dne 19. září 2008 Eidos otevřel malé vývojářské studio v Shanghai. Dne 3. prosince 2008 se společnost SCi rozhodla změnit svůj název opět na Eidos plc (jménu Eidosu před převzetím SCi).

Součást Square Enix Europe 
V únoru 2009 nabídl japonský vydavatel Square Enix za Eidos £84,3 milionů – prodej však muselo schválit 75% akcionářů firmy Eidos. Pro odkoupení společnosti vydavatelem Square Enix, bylo pro 85% akcionářů a oficiální převzetí proběhlo 22. dubna 2009.

Již dříve Square Enix uvedl, že chce ponechat Eidos Interactive takový jaký je v současné době a nebude zasahovat do jejich vnitřních záležitostí. V současné době se logo Eidos Interactive zobrazuje pouze na hrách vyvinutých bývalými herními studii Eidosu.

Studia

Současnost 
 Crystal Dynamics sídlící v Redwood City, Kalifornie, USA (Oficiální stránky), založené v roce 1992, získáno v roce 1998.
 IO Interactive sídlící v Copenhagen, Dánsko (Oficiální stránky), založeno v roce 1998.
 Eidos Montreal sídlící v Kanadě (Oficiální stránky), založeno v roce 2007
 Beautiful Game Studios sídlící v Londýně, Spojené království (Oficiální stránky), spuštěno v roce 2003
 Eidos Shanghai sídlící v Číně (Oficiální stránky), založeno v roce 2008

Částečně vlastněno 
 Rocksteady (25.1%) (Oficiální stránky)

Zaniklé 
 Eidos Hungary sídlící v Maďarsko, založeno v roce 2005, uzavřeno v říjnu 2009.
 Pivotal Games sídlící v Bath, Anglie, založeno v březnu 2000, získáno SCi, dne 29. září 2003, uzavřeno dne 22. srpna 2008.
 Core Design sídlící v Derby, Anglie, založeno v roce 1988, získáno společností Eidos v roce 1996, uzavřeno 11. května 2006.
 Ion Storm sídlící v Texas, založeno v roce 1996, získáno společností Eidos v červenci 2001, uzavřeno 9. února 2005.

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
  

Videoherní společnosti